Partit Nacional Nòrdic (del seu nom en suec Nordiska Rikspartiet), partit polític històric de Suècia
 Nova Dreta (Geòrgia) (del seu nom en anglès New Rights Party), partit polític de Geòrgia
 Navili de la República Portuguesa, prefix usat pels vaixells de l'Armada de Portugal
 Pèptid no ribosòmic (del seu nom en anglès Non-Ribosomal Peptide), pèptid que no és sintetitzat pels ribosomes